Der Name Castione bezeichnet:
 Castione TI, Ortschaft in der Gemeinde Arbedo-Castione im Bezirk Bellinzona, Kanton Tessin, Schweiz
 Castione Andevenno, Gemeinde in der Provinz Sondrio, Region Lombardei, Italien
 Castione della Presolana, Gemeinde in der Provinz Bergamo, Region Lombardei, Italien
 Castione (Trentino), Ortschaft in der Gemeinde Brentonico im Trentino, Region Trentino-Südtirol, Italien
 Castione di Loria, Ortschaft in der Gemeinde Loria in der Provinz Treviso, Region Venetien, Italien